Kapka steht für:
 Kapka Lake, See an der Südküste von Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Kapka ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Leontjewitsch Kapka (1898–1977), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler ukrainischer Herkunft
 Zdzisław Kapka (* 1954), ehemaliger polnischer Fußballspieler, Fußballmanager und Politiker